Een verkeersweg:
N525 (België)
N525a (België)
N525b (België)
N525 (Frankrijk)
N525a (Frankrijk)
N525b (Frankrijk)
N525 (Nederland), zie Provinciale weg 525
N-525 (Spanje)